Ma Fleur — третий студийный альбом группы The Cinematic Orchestra, выпущенный 7 мая 2007 года на лейбле Ninja Tune.

Список композиций 
 «To Build a Home» — 6:11
 С участием Патрика Уотсона ()
 «Familiar Ground» — 4:34
 С участием Фонтеллы Басс
 «Child Song» — 5:14
 «Music Box» — 5:03
 С участием Патрика Уотсона и Лу Роудс
 «Prelude» — 2:43
 «As the Stars Fall» — 5:55
 «Into You» — 3:02
 С участием Патрика Уотсона
 «Ma Fleur» — 4:32
 «Breathe» — 6:33
 С участием Фонтеллы Басс
 «That Home» — 1:43
 С участием Патрика Уотсона
 «Time & Space» — 8:42
 С участием Лу Роудс

Примечания

Альбомы The Cinematic Orchestra
Альбомы Ninja Tune